Nauhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Cramer-Nauhaus (1927–2001), deutsche Anglistin und Übersetzerin
 Gerd Nauhaus (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler
 Julia M. Nauhaus (* 1975), deutsche Museumsdirektorin
 Kilian Nauhaus (* 1960), deutscher Kirchenmusiker
 Wilhelm Nauhaus (1899–1979), deutscher Buchbinder und Künstler